Mario Demarco ist der Name folgender Personen:
  
Mario DeMarco (Footballspieler) (1924–1956), US-amerikanischer Footballspieler
Mario Demarco (Musiker) (1917–1970), argentinischer Tangomusiker
*Mario De Marco (Historiker) (1946–2020), italienischer Historiker, Literatur- und Kunstkritiker
Mario de Marco (Politiker) (* 1965), maltesischer Politiker